Algebra může mít více významů:
 Algebra – jedno z odvětví matematiky
 Algebra (struktura) – druh algebraické struktury